Häkämies ist der Familienname folgender Personen:
 Antti Häkämies (* 1986), finnischer Skilangläufer
 Jyri Häkämies (* 1961), finnischer Minister